Bima ist eine Stadt und ein eigenständiges Munizipium an der Ostküste der Insel Sumbawa in der indonesischen Provinz Nusa Tenggara Barat. Zur Volkszählung 2020 hatte die Stadt (Kota) eine Bevölkerung von 155.140 (50,36 % Frauen), der sie umgebende Regierungsbezirk (Kabupaten) Bima 514105 Einwohner.

Geografie 
Die kleine Stadt (1,20 % der Provinzfläche) erstreckt sich zwischen 8°20′ und 8°30′ n. Br. sowie zwischen 118°41′ und 118°48′ ö. L. im Nordosten der Insel Sumbawa – der größten Insel der Provinz NTB. Im Norden, Osten und Süden ist sie vom Regierungsbezirk Bima umgeben, im Westen stellt die Küstenlinie zur Bimabucht eine natürliche Grenze dar.

Geschichte 
Bima war die Hauptstadt des Sultanats von Bima, das nach der Islamisierung im frühen 17. Jahrhundert vom alten Hindu-Königreich an der Ostküste der Insel Sumbawa abgefallen war.

Im Jahre 1792 unterzeichnete der Sultan Abdu'l Hamid Muhammad Shah einen Vertrag mit der Niederländischen Ostindien-Kompanie, durch den Bima Protektorat der Niederländer wurde.

Durch die Regierungsverordnung Nr. 77 des Jahres 1998 wurde die Kota Administratif Bima aus dem Regierungsbezirk (Kabupaten) Bima ausgegliedert. Durch das Gesetz Nr. 13 des Jahres 2002 wurde daraus die Kota Bima geschaffen, bestehend aus drei Kecamatan.

Verwaltungsgliederung

Demografie 
Zum Census im September 2020 lebten in Kota Bima 155.140 Menschen, davon 78.131 Frauen (49,52 %) und 77.009 Männer (50,48 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,54 %. Mitte 2022 waren 98,59 Prozent der Einwohner Muslime, Christen gab es 1,28 % (1.234 ev.-luth. / 762 röm.-kath.) sowie 0,11 % Hindus. 67,59 % (105.480) gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre), 26,94 % waren Kinder und 5,48 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren 47,09 % ledig, 47,01 % verheiratet, 2,20 % geschieden und 3,70 % verwitwet. Der HDI-Index lag 2020 bei 75,81 (Provinzwert: 68,25).

Transport 
Etwa zehn Kilometer südwestlich der Stadt befindet sich der Flughafen Bima (IATA-Flughafencode BMU), von dem die frühere indonesische Fluggesellschaft Merpati Nusantara Airlines nach Denpasar auf Bali und nach Surabaya auf Java flog.

Literatur 
 Henri Chambert-Loir, Rosemary Robson: State, City, Commerce: The Case of Bima. In: Indonesia, No. 57, (Archipel) April 1993, S. 71–88
 Michael Hitchcock: Inter-Ethnic Relations and Tourism in Bima, Sumbawa. In: Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vol. 10, No. 2, Oktober 1995, S. 233–258
 J. Noorduyn: Bima en Sumbawa: Bijdragen tot de geschiedenis van de sultanen Bima en Sumbawa door A. Ligtvoet en G.P. Rouffaer. Foris Publications, Dordrecht (Niederlande) 1987
 J. Noorduyn: Makasar and the Islamization of Bima. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, part 143, pp. 312–342. (Online)

Weblinks 
 Bima Kota (indonesisch)
 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite der Kota Bima (indonesisch/englisch)
 Satu Data Kota Bima / Open Data Kota Bima (indonesisch)

Einzelnachweise 

Ort in Indonesien
Ort in Asien
Kota
Geographie (Sumbawa)